Чемпионат Черногории по баскетболу среди мужчин — национальное клубное первенство. Высший дивизион носит название Первая лига А () со спонсорским именованием Opportunity Liga. Лига образована в 2006 году после распада Государственного Союза Сербии и Черногории, до этого клубы участвовали в его чемпионате.

Финалы

Титулы

См. также 
 Кубок Черногории по баскетболу среди мужчин

Ссылки 
 официальный сайт лиги 
 лига на Eurobasket.com

Баскетбол в Черногории
Национальные баскетбольные чемпионаты